Mestor pode significar:
 Mestor (filho de Perseu)
 Mestor (filho de Príamo)
 Mestor (filho de Ptérela), trisneto de Mestor, filho de Perseu
 Mestor (filho de Ajax)
 Mestor (filho de Posidão)